Хоти́лово — село в Бологовском районе Тверской области. В составе Куженкинского сельского поселения.

Расположено в 16 километрах к югу от районного центра Бологое. Через село проходит федеральная автодорога Москва — Санкт-Петербург  ().

Авиабаза Хотилово расположенная южнее села, за рекой Шлина, имеет свой жилой посёлок Хотилово-2.

Население 
По переписи 1989 года в селе 397 жителей.
Население по переписи 2002 года — 1544 человека, 822 мужчины, 722 женщины (очевидно с населением посёлка Хотилово-2).

По данным 2008 года — 308 жителей.

История 
В XIV—XV веках деревня Хотилово была приписана к Коломенскому погосту и входила в состав Деревской пятины Новгородской земли. В 1460 году по распоряжению Ивана III на почтовом тракте Москва-Новгород учреждались ямы (станции для смены лошадей и отдыха пассажиров). Для желающих служить ямщиком — «охотников» — нарезались ямские земли. Отсюда одна из версий происхождения названия «Хотилово». С XVI века известно название Хотиловский Ям. С основанием Санкт-Петербурга Хотиловский Ям оказался на середине главной дороги страны.

В декабре 1744 года по дороге в Петербург великий князь и наследник престола Пётр III заболел оспой и вынужден был задержаться в Хотилове более чем на месяц. Императрица Елизавета Петровна, присутствовавшая при наследнике, дала обещание построить в Хотилове церковь в знак благодарности за благополучное выздоровление. По личному распоряжению императрицы строительство церкви началось в 1745 году. В 1763 году проектирование и дальнейшее строительство было поручено архитектору Савве Чевакинскому. Освящение церкви Михаила Архангела произошло в 1783 году.

Хотилово XVIII века запечатлено в литературе, став одним из объектов «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева (глава «Хотилов»).

В XVIII—XIX веках Хотилово было крупной почтовой станцией с торговыми лавками, трактирами, постоялыми дворами и даже Путевым дворцом, где останавливались на ночлег царствующие и княжеские особы.

В середине XIX — начале XX века село Хотилово относилась к одноимённым приходу и волости Валдайского уезда Новгородской губернии. В 1842 году здесь открылась школа для крестьянских детей — первая в Валдайском уезде. По данным на 1909 год село Хотилово имело 1319 жителей при 270 дворах.

В ходе коллективизации 1930-х годов организован колхоз «Новый путиловец». С 1935 года Хотилово центр сельсовета Бологовского района Калининской области.
В годы Великой Отечественной войны в Хотилово находился аэродром истребительной авиации. Многие жители села воевали, 173 из них не вернулись с фронта. В послевоенный период Хотилово стало благоустроенным селом с преуспевающим хозяйством, специализирующимся на растениеводстве и животноводстве.

В 1997 году в село Хотилово центр сельского округа, 158 хозяйств, 353 жителя. Центральная усадьба совхоза «Хотиловский», начальная школа, детский сад, Дом культуры, библиотека, магазин.

В 1998 году административный центр Хотиловского сельского округа перенесен в село Куженкино, в связи с чем Хотиловский сельский округ переименован в Куженкинский. С 2006 года в составе Куженкинского сельского поселения.

Достопримечательности 

 Церковь Архистратига Михаила, 1783 год, проект краеведы приписывают С. И. Чевакинскому. Значительный по своим художественным достоинствам памятник архитектуры был восстановлен. Интересно, что колокольня церкви находится на оси трассы Москва — Петербург, из-за этого прямое до того шоссе делает выгиб к юго-западу, обходя церковь.
 На шоссе, недалеко от села в сторону Твери, стоял пограничный столб на границе Тверской и Новгородских губерний. Примерная датировка: XVIII-начало XIX века. Он представлял собой двусторонний знак, украшенный массивными бронзовыми гербами — с новгородской стороны был изображен официальный герб этой губернии, а с тверской — два козла, опирающиеся на предмет, похожий на ступу или кубок. Столб разрушен в начале 1970-х годов.

Примечания

Ссылки 
 Электронный энциклопедический справочник «Тверская область»
 Литературная карта Тверского края
 сайт п. Хотилово-2 и с. Хотилово
 Карта: село Хотилово

Населённые пункты Бологовского района